Schur:
 Schur International Holding, en dansk emballagevirksomhed med hovedsæde i Horsens.

  (18561932)
 Fritz Henrik Schur (født 1951, Vejle) er en dansk erhvervsleder
  (18751941)
  (født 1931)
  (født 1962)
  (1897, Stanislau1969)